

Toponyme 

 Le xian de Rong (容) est une subdivision administrative de la région autonome du Guangxi en Chine ;
 Le xian de Rong (荣) est une subdivision administrative de la province du Sichuan en Chine.

 Rong, un village du Hordaland en Norvège.

Patronyme 

 Luo Li Rong (1980-), artiste et sculptrice chinoise ;
Ren Rong (1917-2017), homme politique et militaire chinois.

Autre 
 Le Rồng, dragon vietnamien
 Les Rong, autre nom des Quanrong
Patronyme chinois